

События 
 Бонифаций в Риме.
 Бонифаций стал миссионерским епископом и послан папой на восток от Рейна.
 Битва при Ковадонге. Астурийцы под командованием дона Пелайо одерживает победу над карательным арабским отрядом под командованием Алькамы в долине Ковадонга. Эта победа даёт толчок к консолидации христиан бежавших от арабского нашествия на север Пиренейского полуострова, с неё начинается Реконкиста. (по другим данным, в 718 году)

Родились 
 Абуль-Аббас ас-Саффах — арабский халиф.

Скончались 
 Бели II (король Стратклайда) — король Алт Клуита.
 Деваштич — согдийский лидер.
 Маэль Рува — святой игумен кельтской церкви.
 Муджахид ибн Джабр — один из самых известных и уважаемых учёных среди табиинов и имам в области тафсира, хадисов.
 Мунуза — правитель северных регионов Пиренейского полуострова во время арабского завоевания.
 11 декабря — Фергал мак Маэл Дуйн, король Айлеха.

См. также